Jubispora är ett släkte av svampar. Jubispora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Jubispora